Dieker ist der Familienname folgender Personen:

 Birgit Dieker (* 1969), deutsche Künstlerin mit dem Schwerpunkt Bildhauerei
 Johannes Dieker (1880–1968), deutscher Politiker der CDU
 Nicole Dieker (* 1981), US-amerikanische Komponistin
 Theodor Dieker, deutscher Moderner Fünfkämpfer
 Wilhelm Dieker (1906–1987), deutscher Arzt, Internist, Röntgenologe und Professor
 Willi Dieker (1904–1980), deutscher Politiker (SED), Wirtschaftsminister von Sachsen-Anhalt

Siehe auch:
 Dieckert